Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1983.

Ergebnisse 
In der Vorrunde gewannen die beiden Kubaner Jesús Borrego und Mario Tabares gegen Steffen John und Ralf Lichtenfeld mit 2:6, 7:5, 6:3.

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 27. Jahrgang (1983), Heft 5 

1983
Tennisturnier 1983